Andrzej Zalewski (1924–2011) – polski dziennikarz radiowy
 Andrzej Zbigniew Zalewski (1952–2021) – polski filozof, prof. dr hab.
 Andrzej Zbigniew Zalewski (ur. 1972) – polski informatyk, dr hab.
 Andrzej Zalewski – polski biolog, prof. dr hab.
 Andrzej Zalewski – polski inżynier, dr hab.
 Andrzej Zalewski – polski prawnik, wiceminister

Zobacz też 
 Antoni Andrzej Zalewski